Glass è il secondo album, del 1988, di John Illsley.

Tracce